Асен Иванов Тодев е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация, търговец и първи кмет на Банско след освобождението му през 1912 година.

Биография 

Тодев е роден в 1882 година в Банско, в Османската империя, днес България. Произхожда от големия бански род Тодеви и е брат на Благой Тодев и Борис Тодев. Учи в Банско в Бесарабия и в българската мъжка гимназия в Солун. Участва в Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. След погрома на въстанието се занимава с търговия.

След освобождението на Банско от османска власт на 5 октомври 1912 година е избран за първи кмет на града. Тази длъжност заема до юни 1913 година.

След 1918 година се установява в София, където се занимава с търговия на тютюни.

Умира през 1935 година в София.

Родсловие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Кметове на Банско
Български търговци
Асен
Починали в София
Родени в Банско
Български имигранти от Македония в София